Die erste offizielle Rallye-Fahrer-Weltmeisterschaft wurde im Jahr 1979 ausgetragen. In den Jahren ab 1973 wurde bereits eine Weltmeisterschaft für Hersteller ausgeschrieben. Die Punkte-Verteilung hat sich in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft immer wieder geändert.

Aktuell gilt (2020):

Nach Saison

Liste der Fahrerweltmeister 

Der Fahrer-Weltmeistertitel wurde 1977 und 1978 nur inoffiziell ausgetragen. Der erste offizielle Rallye-Weltmeister ist Björn Waldegård im Jahr 1979.

Liste der Herstellerweltmeister 

Bemerkung: Die Liste entspricht der Automarke, die am meisten Punkte sammelte während einer Saison gemäß FIA-Eintrag.
Quelle:

Weltmeister nach Fahrer

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Rallye-Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

WRC
!